«Тяжёлая страна» (, «Суровый край») — американская драма 1981 года режиссёра Дэвида Грина. В главных ролях Ян-Майкл Винсент и Ким Бейсингер, также снялась кантри-певица Таня Такер.

Сюжет 
Кайл Ричардсон работает на маленькой фабрике в центре Техаса. По выходным с приятелями он смотрит старые фильмы. Его пьянство сказывается на отношениях с его девушкой Джоди ли Палмер. Она ставит условие: или он женится на ней, или она переедет в Калифорнию.

В ролях 
 Ян-Майкл Винсент — Кайл Ричардсон
 Ким Бейсингер — Джоди ли Палмер
 Майкл Паркс — Ройс
 Gailard Sartain — Джонни Боб
 Джей Керр … Deputy
 Таня Такер — Каролин
 Дэрил Ханна — Лоретта
 Ричард Молл … Top Gun

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Дэвида Грина
Фильмы на английском языке